Стінки — село, Полтавська область, Великобагачанський район
 Стінки — селище, Донецька область, Костянтинівський район